ISO 3166-2:LB — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Ливану. Стандарт охватывает 8 провинций Ливана. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Ливана — LB и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухбуквенным кодом созвучно: названию, аббревиатуре названия провинции. Геокоды провинций Ливана являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — LB, присвоенного Ливану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Ливана 
Геокоды 8 провинций  административно-территориального деления Ливана.

Геокоды пограничных Ливана государств 
 Сирия — ISO 3166-2:SY (на востоке, на севере),
 Израиль — ISO 3166-2:IL (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Ливана

Ссылки 
 Геокоды Ливана 
 Геокоды Ливана 

2:LB